Па́ртія (від  = частка, частина) — це поняття вживається у таких значеннях:

 зібрання людей, компанія, товариство, спільнота
 політична партія — юридично оформлене об'єднання людей за політичним світоглядом, для досягнення конкретних цілей та захисту спільних інтересів;
 група когось чи чогось — осіб чи предметів;
 окрема сукупність, кількість (предметів, товару тощо);
 спортивна гра, змагання чи окрема його частина;
 музична партія — нотний текст, частина загального музичного твору для ансамблю, що виконується окремим музикантом.